Per Grande Romanzo Italiano, termine mutuato dal Grande Romanzo Americano degli USA, si intende un ipotetico libro canonico, di grosse dimensioni e ampio afflato che incarni lo spirito italiano e una parte consistente, o rappresentativa, della storia del paese. 
Da almeno un decennio la critica letteraria dibatte della possibilità di un "Grande Romanzo Italiano", con diversi libri che, negli anni, sono stati indicati come possibili candidati al titolo. Spicca, su tutti, Petrolio di Pier Paolo Pasolini, sorta di "Grande Romanzo Italiano mancato", essendo rimasto incompiuto per l'assassinio dell'autore, e sono stati citati come possibili "Grandi Romanzi Italiani" Horcynus Orca di Stefano D'Arrigo, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani.

Tra i titoli contemporanei, sono stati menzionati come possibili candidati La scuola cattolica di Edoardo Albinati, Gli esordi di Antonio Moresco, I fratelli Michelangelo di Vanni Santoni, Prima di noi di Giorgio Fontana , Dies Irae di Giuseppe Genna e La vita in tempo di pace di Francesco Pecoraro.

Note 

Letteratura italiana